La Maison biscornue, roman de Agatha Christie.
 La Maison biscornue, nouvelle de Robert A. Heinlein.
 La Maison biscornue, film britannique de Gilles Paquet-Brenner sorti en 2017, adapté du roman.